Le terme Route 109 peut désigner plusieurs routes :

 Route fédérale 109 en Allemagne
 Route 109 au Nouveau-Brunswick, Canada
 Route 109 au Québec, Canada
 Route régionale 109 au Maroc
 Route régionale 109 en Tunisie
  dans certains pays
 Route départementale 109 (Ain) en France
 Route départementale 109 (Isère) en France
 Route départementale 109 (Savoie) en France